Ladislav Slovák – direttore d'orchestra slovacco
Samuel Slovák – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco